Аноним — неизвестный или неустановленный автор произведения.


Личности 
 Аноним — автор Gesta Hungarorum, венгерской хроники, повествующей о ранней истории венгров.
 Аноним — армянский хронист первой половины XIII века
 Галл Аноним — автор древнейшей польской хроники, известной как «Хроника и деяния князей или правителей польских».

Литература 
 Аноним Валезия — условное название латинского текста, который был впервые опубликован французским учёным Генриком Валезием.

Фильмы 
 Аноним (CSI) — восьмой эпизод криминального телевизионного сериала, «CSI: Место преступления».
 Аноним (фильм) — политический триллер и историческая драма от режиссёра Роланда Эммериха, посвящённый шекспировскому вопросу.

География 
 Аноним — остров в западной части Индийского океана, входящий в группу Внутренних Сейшельских островов, принадлежащий государству Сейшельские Острова.

Компьютерные сети 
 Анонимус — группа интернет-пользователей без постоянного состава и членства, осуществляющих различные протестные и другие акции в интернете
 Анонимные сети — компьютерные сети, созданные для достижения анонимности в Интернете и работающие поверх глобальной сети.

Общественные объединения и движения 
 Анонимные алкоголики
 Анонимные наркоманы

См. также 

 Anonymous (значения)